(signifiant « mâchoire du Kansai ») est un genre de dromaeosauridé Velociraptorinae de la  du Crétacé supérieur au Tadjikistan. Le genre contient une seule espèce, .

Découverte et dénomination 
L'holotype de Kansaignathus, 2398/15, est constitué d'un dentaire droit. Il a été découvert dans la localité de Konsoy au nord de la vallée de Fergana au Tadjikistan dans les années 1960. Le nom générique, Kansaignathus, est dérivé de « Kansai », le nom russe de l'endroit où le spécimen holotype a été découvert, et du grec « gnathos », qui signifie mâchoire. Le nom spécifique, sogdianus, est dérivé de Sogdiana, une ancienne région d'Asie centrale. Il représente le premier dinosaure non aviaire décrit du Tadjikistan.

Classification 
Kansaignathus a été placé comme membre basal de la sous-famille Velociraptorinae par Averianov & Lopatin en 2021. Leur cladogramme est présenté ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 
 

 
Theropoda
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie au Tadjikistan